Al-Hamra (Arabic: الحمراء) és el nom de diverses ciutats:
 Al-Hamra (Oman), a la regió d'Al-Dakhiliyah, a Oman.
 Al-Hamra, diverses viles al Marroc.
 Dar al-Hamara o al-Hamra, nom àrab medieval d'una antiga ciutat romana al Marroc, al nord de la desembocadura del Wadi Lukkus, no identificada.